Валентная теория () — акцентно-морфонологическая теория парадигматических акцентных систем в индоевропеистике и кавказоведении, постулирующая, что каждая морфема может иметь постоянный признак в виде валентности. Установление акцентуационных валентностей вытекает из наблюдения за поведением иктуса, как отражение системных отношений между иктусом и морфемами. Для введения валентностей опираются на две особенности, характерные для всех парадигматических акцентных систем (два принципа парадигматического акцента) и на две группы фактов, относящихся непосредственно к реконструированной акцентной системе: вид акцентных кривых, и фонологический статус форм-энклиноменов.

История изучения 
В 1957 году норвежский лингвист Кристиан Швейгаард Станг в своей работе блестяще реконструировал и открыл парадигматическую акцентную систему праславянского языка, состоящую из трёх акцентных парадигм именных и глагольных основ, обозначенных им как акцентная парадигма (а) с исконной неподвижностью иктуса на корне, акцентная парадигма (b) с исконной неподвижностью иктуса на окончании и акцентная парадигма (c) с исконной подвижностью иктуса.

Проблема акцентной парадигмы (b) 
Уже первичное рассмотрение реконструкции Станга показывало её «неработоспособность». В определении характера индоевропейских истоков акцентной парадигмы (b) Станг остался верен традиционной точке зрения о соответствии славянских имён акцентной парадигмы (b) индоевропейской окситонезе. Хотя в 1958 году нидерландский филолог-славист Николай Васильевич ван-Вейк заметил полное отсутствие данных соответствий.

Станг ошибочно показал первоначально подвижный характер глагольного «окситонированного» типа в презенсе. Объединяя ряд довольно сильно различающихся акцентных типов глагола и имени в единую акцентную парадигму (b), Станг воспользовался хорошо разработанной гипотезой происхождения «нового акута» хорватского лингвиста 
. Это позволило ему довольно убедительно реконструировать акцентную парадигму (b) как неподвижный колонный акцентный тип с иктусом на окончании.

Станг опираясь на ретракционную гипотезу Ившича, всё же не смог объяснить все акцентные кривые акцентной парадигмы (b). Не объяснялись акцентные кривые акцентной парадигмы (b) презенса тематических глаголов, j-preasentia и ne-глаголов, не объяснялись акцентные кривые а-основ женского рода очень близкие к литовской акцентной парадигме (2). Попытка советского лингвиста-компаративиста Владислава Марковича Иллич-Свитыча найти внутриславянские основания происхождения акцентной парадигмы (b) а-основ женского рода была неудачной, в процессе поисков он вернулся к фактам, замеченным ещё немецким лингвистом-индоевропеистом Германом Хиртом, отражение в праславянском языке индоевропейских имён среднего рода в виде имён мужского рода. Тщательно рассмотрев славянские факты этого рода, Иллич-Свитыч заметил, что:  Благодаря этому правилу советский и российский лингвист Владимир Антонович Дыбо докажет распределение акцентной парадигмы (b) в а-основах женского рода, а после смерти Иллич-Свитыча, в 1968 году, распространив это правило на производные и показав соответствие их акцентовки аналогичным литовским образованиям, назовёт это правило законом Иллич-Свитыча.

Однако из-за ограниченности данных Станг упустил один очень важный момент. В акцентную парадигму (a) входили исключительно имена и глаголы с акутированной основой, в акцентную парадигму (b) — исключительно имена и глаголы с краткостной основой или основой, несущей балто-славянский циркумфлекс, тогда как акцентная парадигма (c) включала в себя как имена и глаголы с балто-славянским акутом, так и имена и глаголы с балто-славянским циркумфлексом. Таким образом праславянская акцентная парадигма (b) исторически соответствует балтийской неподвижности, а акцентные парадигмы (a) и (b) дополнительно распределены между собой по интонации корня: балто-славянский акут в акцентной парадигме (a) и балто-славянский циркумфлекс в акцентной парадигме (b). Отсюда вытекает закон Дыбо, который Иллич-Свитыч использовал у себя в книге.

Праславянская акцентная система

Прабалто-славянская акцентная система

Праиндоевропейская акцентная система

Древнерусская акцентная система

Русская акцентная система

Литовская акцентная система

Абхазская акцентная система

Примечания 

Акцентология
Лингвистика